

Geografia 
 Germania
Else – affluente del fiume Lenne
Else – affluente del fiume Werre

Informatica 
 Else – parola chiave di una struttura di controllo

Onomastica 
 Else – variante del prenome femminile Elsa

Pagine correlate 
Elsa